Christian Wein 
 Horst Wein 
 Kurt Wein
 Len Wein
 Martin Wein

 Wein-Panorama-Weg